Гогобери́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гогоберидзе, Автандил Николаевич (1922—1980) — советский футболист и тренер.
 Гогоберидзе, Дмитрий Борисович (1906—1953) — учёный в области рентгенографии и физики твердого тела.
 Гогоберидзе, Иван Сергеевич (1905—1937) — грузинский литератор.
 Гогоберидзе, Лана Левановна (род. 1928) — грузинский кинорежиссёр и сценарист. Дочь Л. Д. Гогоберидзе.
 Гогоберидзе, Леван Давидович (1896—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Гогоберидзе, Николай Виссарионович (1838—1911) — преподаватель грузинского языка, публицист, предприниматель.